Heterocybaeus är ett släkte av spindlar. Heterocybaeus ingår i familjen vattenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenspindlar
Heterocybaeus